Терри Гилберт Дишингер (; родился 21 ноября 1940 года в Терре-Хоте, штат Индиана, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. Олимпийский чемпион по баскетболу 1960 года. В настоящее время работает ортодонтом.

Профессиональная карьера 
Дишингер был выбран на драфте НБА 1962 года во втором раунде под общим 8 номером клубом «Чикаго Зефирс». В дебютном сезоне он в среднем за игру набирал 25,5 очка и делал 8 подборов и стал новичком года. После своего первого сезона в НБА он вместе с командой переехали из Чикаго в Балтимор и его клуб был переименован в «Балтимор Буллетс». В 1964 году он был обменян в «Детройт Пистонс», где он в среднем за игру набирал 18,2 очка и в третий раз подряд принял участие в матче всех звёзд НБА.

После своего третьего сезона в НБА, Дишингер был призван в ряды вооружённых сил США, где прослужил два года, продолжая играть в баскетбол. Он был назван самым ценным игроком армейской тихоокеанской команды, а также был тренером баскетбольной команды во время тура по центральной Америке в 1966 году.

После возвращения в НБА в 1967 году он вернулся в «Пистонс», где оставался последующие пять сезонов. В сезоне 1971/72 он на протяжении двух игр исполнял обязанность играющего тренера. Во время сезона 1971/72 он перешёл в «Портленд Трэйл Блэйзерс», где и завершил свою карьеру.

Выступления за национальную сборную 
Дишингер был членом сборной США по баскетболу на летних Олимпийских играх 1960 года в Риме, в составе которой также были будущие члены баскетбольного Зала славы — Джерри Уэст, Джерри Лукас, Уолт Беллами и Оскар Робертсон. Вместе с командой он завоевал золотые медали в баскетбольном турнире. Олимпийская команда США 1960 года считается одной из лучших любительских команд в истории баскетбола и в 2010 году была внесена в баскетбольный Зал славы.

Личная жизнь 
После ухода из баскетбола в 1973 году Дишингер окончил стоматологическую школу в Мемфисе, штат Теннесси. Вместе со своей женой Мэри он вернулся в Портленд, где закончил свою карьеру в НБА, чтобы начать ортодонтическую практику в пригороде Портленда на озере Осуиго. Он окончил Стоматологический факультет Университета Теннесси в Нэшвилле, где получил степень доктора наук.

Дишингер и его жена Мэри женаты более пятидесяти лет и имеют троих детей и девять внуков. Его внук Майкл Лумис играл в баскетбол в Северо-Западном христианском университете(NCU) в Юджине, штат Орегон.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Dischinger Orthodontics

Баскетболисты США
Игроки «Чикаго Зефирс»
Игроки «Балтимор Буллетс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Детройт Пистонс»
Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года